Road House ist der Titel folgender Filme:

 Road House (1934), britischer Film von Maurice Elvey von 1934
 Road House, Originaltitel von Nachtclub-Lilly, US-amerikanischer Film von Jean Negulesco (1948)
 Road House (1989), US-amerikanischer Film von Rowdy Herrington
 Road House 2, US-amerikanischer Film von Scott Ziehl (2006)

Siehe auch:
 Roadhouse, Raststätten in englischsprachigen Ländern